Supercoppa italiana (pallavolo femminile)
Supercoppa italiana (pallavolo maschile)